Будра́к (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Монрежо. Округ коммуны — Сен-Годенс.

Код INSEE коммуны — 31078.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 650 км к югу от Парижа, в 90 км к юго-западу от Тулузы.

По территории коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 131 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 71 человека трудоспособного возраста (15—64 лет) 43 были экономически активными, 28 — неактивными (показатель активности — 60,6 %, в 1999 году было 65,3 %). Из 43 активных жителей работали 38 человек (21 мужчина и 17 женщин), безработных было 5 (2 мужчин и 3 женщины). Среди 28 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 23 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна